Kollektor (von lateinisch colligere = (auf)sammeln, auflesen) steht für:
 Kommutator (Elektrotechnik), eine Einrichtung zur Stromwendung
 einen der drei Anschlüsse eines Bipolartransistors
 Sonnenkollektor, eine Vorrichtung zum Sammeln von Strahlungsenergie
 Auspuffkollektor, in der Kfz-Mechanik
 einen Abschnitt der Lymphgefäße, siehe Lymphgefäß
 einen Geldsammler, siehe Kollektor (Kirche)

Siehe auch:
 Kolektor, ein slowenisches Industrieunternehmen